Ostrov Peschanyy kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qu Adası, ö, Baku, 
 Qum Adası, ö, Baku, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar